Ruta 73 o Carretera 73 es la denominación de varias carreteras:

Chile 
 Ruta CH-73.
 Ruta G-73.

Estados Unidos 
 California:  Ruta Estatal 73.

Carreteras por número